Monte Flor kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Monte Flor, Motozintla, 
 Monte Flor, Bella Vista, 

Robotskapade Mexikoförgreningar